Му́фта (від ) — пристрій, що постійно або тимчасово з'єднує між собою вали, труби, сталеві кабелі чи інші циліндричні деталі (вироби).
 Муфта привода машини (механізму) — передає обертовий рух та/або крутний момент, з одного вала на інший вал, котрий зазвичай розташований на одній осі з першим чи під кутом, або з валу на деталь (шків, зубчасте колесо тощо), що вільно розташована на ньому, без зміни крутного моменту за величиною.
 Муфта кабельна — пристрій, для механічного та електричного (оптичного) сполучення електричних (оптичних) кабелів у кабельну лінію, а також, для забезпечення підведення кабелів до електроустаткування, споруд, ліній електропередачі та ліній зв'язку.
 Муфта трубна — різновид фітингу, який призначено для сполучення двох кінців труб, рукавів чи шлангів і буває наступних типів: нарізева, фланцева, приварна, байонетна, гільзова.
 Муфта — предмет жіночого одягу; рід жіночого туалету з хутра або тканини на ваті для зігрівання рук.

Багатозначні терміни